Saara peut désigner :

 Saara (Greiz), une commune allemande de l'arrondissement de Greiz en Thuringe ;
 Saara (Altenbourg), une commune allemande de l'arrondissement du Pays-d'Altenbourg en Thuringe.
 Saara, un genre de sauriens de la famille des Agamidae.